Ольга Мартиновська (нар. 2 вересня 1989 р., Миколаїв)  — шеф-кухарка ресторану у Парижі, суддя "Мастер Шеф. Професіонали 2", переможниця 3 сезону "МастерШеф".

Дитинство і юність 

Ольга навчалася у Миколаївському національному аграрному університеті на факультеті менеджменту спеціальність "Менеджмент ЗЕД". У той же час отримала запрошення з Франції та 3 роки жила там. Стажування проходило на виноградниках з виробництва вин. Проїздивши туди кілька років поспіль, вона зуміла вивчити мову і з легкістю вступила до французького інституту на філологічний факультет. Усе це робила для того, щоб здійснити свою мрію і вступити до кулінарного навчального закладу.

До участі у 3 сезоні кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Мартиновська працювала флористкою, менеджеркою у банку і офіціанткою на урочистих подіях у Франції.

Кар’єра і досягнення 
Після перемоги в кулінарному шоу їй вдалося втілити свою мрію і вивчитися у кулінарній школі Le Cordon Bleu у Франції. Ольга була першою в рейтингу свого випуску.

У 2015 році Оля стала фуд-продюсеркою 5 сезону Мастер Шеф на СТБ. Роком пізніше їй запропонували стати суддею Мастер Шеф Діти. Її колегам по знімальному майданчику довелося тішити 4-місячну доньку Мартиновської, поки мама була зайнята в кадрі. У той період у соціальних мережах з'явилося багато милих фотографій і відео маленької Віри на руках у суддів шоу. Наприклад, як Тетяна Литвинова (хрещена дівчинки) співає їй Besame mucho в дуеті з Сергієм Калініним.

У Києві була учасником відкриття багатьох ресторанів. Кілька років тому її однокурсник з Le Cordon Bleu запропонував їй попрацювати у відомому ресторані в центрі Парижа. Ольга погодилася і в 2017 році стала керуючою й однією з власниць ресторану «Les Foodies» в центрі Парижа.

Ольга Мартиновська входить у книгу «MOF 2017 – найкращі кухарі Франції» як найкраща жінка-іноземка шеф-кухарка. Учасниця міжнародної кулінарної виставки SIRHA Lyon 2017 у колаборації з Jean Marc Tachet Création. Також Ольга стажувалася в ресторанах Франції: Le Oiseau Blanc Restaurant Paris і Paul Bocuse restaurant Auberge du Collonges.

У 2020 році Ольгу Мартиновська знову постала на телеекранах, як суддя другого сезону «МастерШеф. Професіонали».

Також Мартиновська відкрила свою кулінарну академію, де проводить онлайн курси з кулінарії.

У 2021 році разом з Володимиром Ярославським презентували спільно книгу "100 рецептів на кожен день".

Особисте життя 
У 2015 році Ольга одружилася з Іваном Кобцем, з яким познайомилася на роботі, в одному з київських ресторанів.

У 2016 році Оля та Іван стали батьками донечки Віри.

На початку 2020 стало відомо, що пара розлучилася, хоча до цього вони не жили разом вже 2 роки.

“Чоловік молодший за мене майже на п’ять років. І я була енергетично сильніше, штовхала вперед. Я прийняла рішення, що потрібно розлучитися. В душі мені хочеться йти за кимось сильним. Якби така людина з’явилася, то йшла б ззаду. Не хочу тягти вантаж сама, не хочу нікому доводити, що я найкраща. Особливо – у відносинах”, – розповідала Оля в інтерв’ю.

Посилання 

Українські кухарі